Peugeot 106 var en personbilsmodel i mikrobilsklassen og en bestanddel af 100-serien fra den franske bilfabrikant Peugeot. Modellen markerede den nederste grænse i modelprogrammet og blev fremstillet mellem efteråret 1991 og slutningen af 2003 på fabrikkerne i Mulhouse (Alsace) og Aulnay-sous-Bois ved Paris i totalt 2.798.200 eksemplarer. Modellen blev i foråret 2005 afløst af 107.

106 blev fremstillet i to serier, den første (S1) mellem september 1991 og april 1996 og den anden (S2; PSA-internt restyle) fra maj 1996 til december 2003. Dermed var 106 S1 baseret på den nogle år tidligere introducerede Citroën AX, hvor 106 S2 teknisk set var næsten identisk med Citroën Saxo.

Modellerne fra maj 1996 og frem adskiller sig udvendigt gennem et facelift og et rundere karrosseri fra S1-modellerne, hvorimod målene var næsten identiske. Da Citroën AX og 106 S1 kun havde få dele til fælles, sigtede PSA Peugeot Citroën ved udviklingen af S2 fra begyndelsen efter, at modellerne skulle have så mange komponenter som muligt til fælles.

Motorer 
Specielt modellerne fra første serie var relativt lette, så det selv med de mindre motorer var muligt at opnå forholdsmæssigt gode præstationer. Især XSI-modellen med 1,4-litersmotor (94 hk) var med en topfart på næsten  og en accelerationstid fra 0 til  på mindre end 10 sekunder meget hurtig af en mikrobil at være. Benzinmotorerne (bortset fra XSI, Rallye og GTI) var i starten forsynet med monopoint-indsprøjtning. De blev senere afløst af motorer med multipoint-indsprøjtning, hvor hver cylinder havde sin egen indsprøjtningsdyse. Få biler, primært til Østeuropa, havde karburator.

Byggeserier

106 (S1, 1991−1996) 

106 S1 havde betegnelser for udstyrsvarianterne lignende Peugeot 205.

Kortbetegnelser: XN, XND, XR, XRD, XT, XS og XSI.

Eksempel: Peugeot 106 XSI

Specialmodeller:
 Chamonix
 Crystal
 Dixie
 Husky
 Jeans
 Jet
 Kenwood
 Kid
 Long Beach
 New Look
 Palm Beach
 Rallye
 Roland Garros
 Zenith
 Teddy
 Summertime
 Sergio Tacchini

Logoer for specialmodeller

Tekniske data

Sammensætning af motorkode 
 TU = Motorserie
 D = Diesel
 9, 1, 2, 3, 5 = Slagvolume (i hundreder)
 F = Motorblok af støbejern
 M = Monopoint-indsprøjtning
 J = Multipoint-indsprøjtning (Motronic)
 2 (i forbindelse med "J") = Antal ventiler pr. cylinder
 C = Øget drejningsmoment i lavt omdrejningsområde
 L = Kendingsbogstav for opfyldt udstødningsnorm

Peugeot 106 LeMans 
I anledning af 24-timers racerløbet i Le Mans i 1993 blev specialmodellen "LeMans" af S1 introduceret. Den var baseret på 106 XSI, og havde ligesom XSI følgende standardudstyr:
 Fandtes kun som tredørs
 Sort hjulkasseomkransning
 175/70 R14-dæk
 Sort hækspoiler
 Treeget læderrat
 Olietermometer
 1/3 eller 2/3 delt bagsæde
 Bagagerumsbelysning

Derudover havde "LeMans" følgende ekstraudstyr:
 Fandtes kun i farven "rouge Lucifer métallisé"
 Tågeforlygter
 Nakkestøtter bagi
 Alcantara/læder-udstyr
 El-ruder
 Regulerbar lysstyrke i kombiinstrument
 Centrallåsesystem med fjernbetjening
 Veloursæder
 Tonede ruder

106 "LeMans" blev kun bygget i 905 eksemplarer, hvilket gør bilen til et samlerobjekt. De 300 blev solgt i Frankrig. 106 "LeMans" fandtes kun med ovennævnte udstyr. På hver bil er der ud over LeMans-logoet anbragt fabrikationsnummeret.

106 (S2, 1996−2003) 

I overgangsfasen efter faceliftet til S2 blev bogstavbetegnelserne benyttet lidt endnu.

Specialmodeller/navne:
 Sketch (5/1996–6/1999)
 S 16 (7/1996–5/2000)
 Long Beach (8/1996–5/1998)
 Special (6/1997–6/2001)
 Rallye (3/1997–11/1998)
 Crystal (2/1998–12/1998)
 Finesse (2/1998–9/1998)
 Style (3/1998–7/2001)
 Hasseröder Edition (6/1998)
 Sport (6/1998–7/2003)
 Grand Filou (9/2002–7/2003)
 Quiksilver (8/1998)
 Filou (5/2001–11/2002)
 Pop Art (6/2002–7/2003)
 equinox (1996, højrestyret)

Tekniske data

Udstyr

Grand Filou

Standardudstyr 
Sikkerhed
 Skivebremser fortil og tromlebremser bagtil
 Bremsekraftregulator og -forstærker
 Afbryder til passagerairbag
 Højdejusterbare nakkestøtter fortil
 Trepunktssikkerhedsseler, hoftesele på midterste bagsæde
 Kurvestabilisator fortil
 Forstærket passagerkabine
 Bøjleformet tagbagagebærer som rulningsbeskyttelse
 Sidekollisionsbeskyttelse
 Børnesikring i bagdøre (femdørs)
 Tredje bremselygte
 Asfærisk sidespejl i førersiden
 Automatisk afbrydelse af brændstoftilførsel i tilfælde af kollision

Komfort
 Fralægningsrum i dørene, under forreste passagersæde, handskerum, net til højre på midterkonsollen
 Aflåseligt tankdæksel
 Analogt ur
 Askebæger fortil
 Akustik advarselssignal for tændt lys
 Indvendigt justerbare sidespejle
 Krompyntelister
 Digital serviceindikator
 Omdrejningstæller
 El-ruder fortil
 Front- og hækskørter lakeret i bilens farve
 Bageste sideruder udklappelige (tredørs) hhv. nedrullelige (femdørs)
 Bagagerum belyst og beklædt med stof
 Forberedelse for montering af bilradio inkl. kabler og tagantenne
 Bagsæde 40:60 delt fremklappeligt
 Forrudevisker med intervalfunktion
 Varmedæmpende forrude, grøn
 Startspærre med transponder i nøglen
 Centrallåsesystem med fjernbetjening

Ekstraudstyr 
Sikkerhed
 ABS-bremser med elektronisk bremsekraftfordeling (diesel kun i kombination med servostyring)
 Servostyring

Komfort
 Glasskydetag med jalousi
 Højdejusterbare nakkestøtter bagtil
 FCKW-frit klimaanlæg
 Varmeafvisende forrude (selvtonet/infrarødreflekterende, klar)

Sport 
Som Grand Filou samt:

Sikkerhed
 Servostyring
 Elektrisk justerbare og opvarmelige sidespejle

Komfort
 Justerbar instrumentbelysning
 For- og bagrudevisker med intervalfunktion
 Ekstra forlygter
 Aluminiumsdekoreret gearknop, dørhåndtag og ventilationsdyser, håndbremseknop af aluminium
 Sidespejle lakeret i bilens farve
 Tagspoiler
 Sportslige front- og hækskørter
 Sportssæder fortil

Tidslinje 
1991
 September: Introduktion af 106 med motorerne:
 1,1 40 kW (54 hk)
 1,4 55 kW (75 hk)
 1,4 XSI 69 kW (94 hk) hhv. uden katalysator 72 kW (98 hk)

1992
 Juli: 1,0-litersmotor med 33 kW (45 hk).

1993
 Januar: Tekniske nyheder:
 Femdørsversion
 1,4-liters dieselmotor med 37 kW (50 hk)
 1,6-liters benzinmotor med 65 kW (88 hk)
 Rallye-version med 1,3-liters benzinmotor med 72 kW (98 hk)

1994
 November: Tekniske nyheder:
 1,0-litersmotor nu med 37 kW (50 hk)
 1,1-litersmotor nu med 44 kW (60 hk)
 Dieselmotor nu 1,5 liter med 42 kW (57 hk)
 XSI nu 1,6 liter med 76 kW (103 hk)

1995
 August: Automatgear nu tilgængeligt i kombination med 1,6 65 kW (88 hk).

1996
 Maj: Kraftigt facelift og tekniske nyheder:
 Førerairbag standard.
 GTI-version med 1,6-liters 16V-motor med 87 kW (118 hk).

1997
 Marts: 1,6-liters benzinmotoren (undtagen Rallye og GTI) udgår. Ekstraudstyret "automatgear" flyttes til 1,4'eren.

1998
 November: Rallye udgår; som erstatning reduceres GTI i pris.

1999
 Oktober: Tekniske nyheder:
 Passagerairbag standard.
 1,0-litersmotor nu med 37 kW (50 hk)
 Alle femdørsversioner udgår i Danmark for at lægge afstand til den nye, større Peugeot 206.

2000
 Oktober: Tekniske nyheder:
 1,0-litersmotoren udgår.
 Alle tilbageværende motorer opfylder Euro3.
 1,1-litersmotor nu med multipoint- i stedet for monopoint-indsprøjtning.
 Bortfald af ekstraudstyret "automatgear".

2001
 Maj: Introduktion af sideairbags.

2003
 December: Indstilling af produktionen. Nogle eksemplarer blev formentlig først indregistreret i starten af 2004.

Elbilversion 
PSA-koncernen indledte i 1991 deres forsøg med alternative drivkrafte. Peugeots elbil blev første gang testet i den franske by La Rochelle og sat i serieproduktion. Både 106 og søstermodellen Citroën AX fandtes i elbilversioner.

Tekniske data 

 Maks. effekt: 27 hk ved 1600 omdr./min.
 Maks. drejningsmoment: 130 Nm ved 1 omdr./min.
 Maks. hastighed: 
 Produktionsperiode: 1995−2003

Peugeot 106 bemani 
I 2002 blev 106 sammen med søstermodellen Citroën Saxo lanceret af det schweiziske firma bemani motorenbau AG med en effekt på 163 hk og et drejningsmoment på 217 Nm. På grund af det af bemani udviklede kompressorsystem fik bilen en accelerationstid fra 0 til  på 6,3 sekunder.

Referencer

Litteratur 
 Mark Coombs & Steve Rendle: Peugeot 106 1991 to 2001 Petrol & Diesel Haynes Service and Repair Manual. Haynes Publishing, 2001.  (på engelsk).
 Automobil Revue. Katalog 1995, 1996, 1997, 2000 og 2003 (på tysk og fransk).
 ADAC special Auto-Test Neuwagen Sommer 2002. ADAC, januar 2002.  (på tysk).
 ADAC special Gebrauchtwagen Ratgeber 2002. ADAC, januar 2002.  (på tysk).
 ADAC special Gebrauchtwagen Ratgeber 2003. ADAC, januar 2003.  (på tysk).
 ADAC special Gebrauchtwagen Ratgeber 2005. ADAC, januar 2005.  (på tysk).
 Peugeot 106 instruktionsbog. Automobiles Peugeot, juli 1992. 106 DA-NO-AN DCM 4320.
 Peugeot 106 instruktionsbog. Automobiles Peugeot, juni 1996. AL.97106.0020 (på tysk).
 Peugeot 106 instruktionsbog. Automobiles Peugeot, august 1999. DA.00106.0090.
 Peugeot 106 instruktionsbog. Automobiles Peugeot, juli 2002. AL.02106.0021 (på tysk).

Eksterne henvisninger 

 

106
Mikrobiler
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 1991
Biler fra 1990'erne
Biler fra 2000'erne